Admir Duranspahić (* 25. September 1987 in Mostar, Jugoslawien) ist ein bosnischer Tischtennisspieler. Er nahm an bisher (2020) fünf Europameisterschaften, fünf Weltmeisterschaften sowie an den Europaspielen 2015 teil.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Admir Duranspahić auf olympic.org (englisch)
 Spielerprofil auf tabletennis.guide (englisch, abgerufen am 14. August 2020)

Tischtennisspieler (Bosnien und Herzegowina)
Teilnehmer an den Europaspielen (Bosnien und Herzegowina)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Bosnier
Geboren 1987
Mann